Xocotitla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Xocotitla, Veracruz, Ixcatepec, 
 Xocotitla, Hidalgo, Huejutla de Reyes,